Zahořany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zahořany – comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Zahořany – comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň